Ezen az oldalon a Döglött akták amerikai krimi tévésorozat hetedik évadának epizódlistája olvasható, melyet eredetileg 2009. szeptember 27. és 2010. május 2. között vetített az amerikai CBS televízió.

Magyarországon ezt az évadot az első epizódtól (Az elfelejtett hajó esete/The Crossing) a 17. epizódig (Egy ártatlan ember esete/Flashover), 2013. augusztus 27-től december 17-ig, majd egy megszakítással, a 18. epizódtól (A videotékás esete (1. rész)/The Last Drive-In) a 22. (évadzáró) epizódig (Két anya esete/Shattered), 2014. január 21-től február 18-ig vetítették.

Ez az egyetlen olyan évad, amelyik 22 részből áll, az összes többi 23 részes, kivéve a negyedik évadot, amelyik 24 epizódból áll és az ötödik évadot, amelyik csak 18 részes volt.

Ebben az évadban hat olyan rész van, ahol egy előadótól választottak ki minden dalt:

 The Crossing: Ray Charles (évadnyitó)
 Dead Heat: Santana
 Iced: Bob Seger
 Metamorphosis: The Doors
 Flashover: Pink Floyd
 Shattered: The Rolling Stones (évadzáró)

Az évadban a legrégibb újra megnyitott akta éve: 1944 (65 éves)

Az évadban a legfiatalabb újra megnyitott akta éve: 2008 (2 éves)

Epizódlista 

07
Televíziós sorozatok epizódlistái